Sturges är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jock Sturges
 John Sturges
 Preston Sturges
 Ralph W. Sturges
 Robert Sturges

Se även 
 Sturgess
 Sturgis

Engelska efternamn